Iwate bezeichnet:
 eine Präfektur in der japanischen Region Tōhoku: Präfektur Iwate
 einen Landkreis in dieser Präfektur: Iwate-gun
 eine Stadt in diesem Landkreis: Iwate (Iwate)
 ein Fluss in der gleichnamigen japanischen Präfektur: Iwate (Fluss)
 einen Berg in Sichtweite der japanischen Stadt Morioka: Iwate (Berg)
 ein Lehen in der japanischen Provinz Ise: Iwate (Han)
 einen gepanzerten Kreuzer: Izumo (Schiff, 1899)#Schwesterschiff Iwate
 einen Asteroiden: (19691) Iwate